Альбертс () — английская фамилия.

Известные носители:
 Альбертс, Эндрю (род. 1981) — американский хоккеист, защитник.
 Альбертс, Брюс (род. 1938) — американский биохимик, доктор.